Stevens County je název tří okresů ve Spojených státech amerických:
 Stevens County (Kansas) – okres státu Kansas
 Stevens County (Minnesota) – okres státu Minnesota
 Stevens County (Washington) – okres státu Washington

Související články 
 Stephens County (rozcestník)